Din cântecele Mariei Tănase I este un album al cântăreței de muzică populară Maria Tănase. Acompaniază: Orchestra de muzică populară a Radioteleviziunii, Dirijor Victor Predescu (3, 7. 8) alte formatii (1, 2 4. 5. 6. 9. 10, 11, 12. 13. 14)

Detalii ale albumului 
 Gen: Folclor
 Limba: Română
 Sunet: Stereo
 Înregistrat: Studio
 Casa de discuri: Electrecord 
 Catalog #: EPE 0135
 Data lansarii albumului: 1984 (N.I.I. 433/1984)

Lista pieselor 

 01 - A1 - Doina din Maramureș (3:59] 
 02 - A2 - Lung e drumul Gorjului (3:23) 
 03 - A3 - Doda, doda (4:31) 
 04 - A4 - Aseară ți-am luat basma (3:06) 
 05 - A5 - Cantec din Oaș (2:08) 
 06 - A6 - Pe vale tato pe vale (2:11) 
 07 - A7 - Bun e vinul ghiurghiuliu (3:36) 

 08 - B1 - Cine iubește și lasă (3:26) 
 09 - B2 - Măi Gheorghiță un-te duci? (3:06) 
 10 - B3 - Astă noapte te-am visat (3:04) 
 11 - B4 - Iac-așa (2:14) 
 12 - B5 - Aseară vântul bătea (2:49) 
 13 - B6 - Ciuleandra (3:14) 
 14 - B7 - Dragi mi-s cântecele mele (3:43)

Note

Legături externe 
 http://123poze.3x.ro/viewer.php?file=71626501207312314572.jpg 
 http://123poze.3x.ro/viewer.php?file=94956491075534608.jpg

Albume de Maria Tănase